Зайчики — название населённых пунктов.

Россия 
 Зайчики — бывший хутор на территории Волгоградской области, территория которого вошла в состав Волгограда.
 Зайчики — посёлок в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Зайчики — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Зайчики — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.

Украина 
 Зайчики — село в Волочисском районе Хмельницкой области.